Євтушок — українське прізвище.

 Євтушок Володимир Володимирович (1971—2014) — інспектор ДПС ДАІ, загиблий під час Євромайдану.

 Євтушок Олександр Васильович (* 1970) — український футболіст, захисник.
 Євтушок Олександр Володимирович (* 1960) — український художник.
 Євтушок Олександр Володимирович (* 1975) — український письменник.
 Євтушок Сергій Миколайович (* 1973) — український політик, міський голова Сарн.

Українські прізвища